Keeper of the Flame (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1943
 Keeper of the Flame (Golden Earring), een muziekalbum uit 1989 van de Nederlandse rockband Golden Earring
 Keeper of the Flame (Luka Bloom), een compilatiealbum uit 2002 van de Ierse zanger Luka Bloom
 Keeper of the Flame (Caroline Henderson), een muziekalbum uit 2009 van de Zweeds-Deense zangeres Caroline Henderson
 Keeper of the Flame (Martin Page), een nummer van de Britse zanger Martin Page